Заславский — польская, белорусская или еврейская фамилия. Также дворянская фамилия.
 Заславские — русско-литовские княжеские роды.

Известные носители 
 Заславский, Абрам Моисеевич (1899—1962) — советский архитектор.
 
 Заславский, Анатолий Савельевич (род. 1939) — российский художник.
 Заславский, Антон Игоревич (известен под сценическим псевдонимом «Zedd»; род. 1989) — немецкий музыкант, диджей и продюсер.
 Заславский, Богдан Иванович (1465—1530) — князь, государственный деятель Великого княжества Литовского
 
 Заславский, Владимир Иванович (1893—1937) — советский конструктор тракторов и танков.
 Заславский, Владислав Доминик (1616—1656) — польский магнат.
 Заславский, Генрих Моисеевич (1901—1968) — советский авиаконструктор, учёный.
 Заславский, Георгий Моисеевич (1936—2008) — российский физик-теоретик, профессор.
 
 Заславский, Давид Иосифович (1880—1965) — российский публицист, литературовед, критик и партийный деятель.
 Заславский, Денис Владимирович (род. 1967) — профессор кафедры дерматовенерологии, доктор медицинских наук.
 
 Заславский, Ежи (1592—?) — владимирский староста.
 Заславский, Игорь Дмитриевич (1932—2019) — советский и армянский математик, член-корреспондент НАН Армении.
 Заславский, Иероним Иванович (1833—1876) — русский медик, доктор медицины; коллежский советник.
 Заславский, Илья Иосифович (род. 1960) — народный депутат СССР, один из организаторов движения «Демократическая Россия».
 Заславский, Леонид Александрович — советский режиссёр Малого театра.
  — российский врач-невролог.
 Заславский, Марк Николаевич (1915—1986) — советский почвовед.
 
 Заславский, Пётр Савельевич (1890—1967) — советский государственный деятель.
 Заславский, Риталий Зиновьевич (1928—2004) — писатель и поэт, переводчик.
 Заславский, Рудольф Евгеньевич (1912—2007) — советский артист и режиссёр цирка, клоун, писатель.
 Заславский, Семён Аркадьевич (1910—1978) — советский композитор.
 Заславский, Юрий Иванович (род. 1982) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Заславский, Януш Янушевич (1560—1629) — воевода.



См. также 
 Заславский замок — один из самых ранних бастионных замков Белоруссии, построенный в середине XVI века князьями Глебовичами.
 Заславский район — административно-территориальная единица в составе Белорусской ССР, существовавшая в 1924—1959 годах.

Примечания